Giuseppe Galloni ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Galloni (Musiker) (auch Giuseppo Galloni; † nach 1711), italienischer Violinist und Konzertmeister
 Giuseppe Galloni (Theologe) (1865–1954), italienischer Ordensgeistlicher und Theologe 
 Giuseppe Prospero Galloni (1811–1896), italienischer Komponist